Winkler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Constantin Georg Alexander Winkler
 Eric Cornelis Winkler
 Hubert J.P. Winkler
 Hans Winkler